Gaydar puede hacer referencia a:

 Gaydar: una contracción de las palabras gay y radar, que se refiere a la habilidad de identificar a las personas homosexuales, y que además dio origen  a los nombres:
 Gaydar (página web): un sitio web de citas.
 Gaydar (película): un cortometraje del año 2002.

 Arkady Gaydar: el seudónimo de Arkady Petrovich Golikov, un escritor soviético, relacionado con: 
 Timur Gaydar: el hijo de Arkady, un contralmirante soviético.
 Egor o Yegor Gaydar: el hijo de Timur, un político ruso durante la presidencia de Borís Yeltsin.